Detail může označovat:

 detail
 Detail (časopis)
 detail (fotografie)

Externí odkazy